Herschel steht für:

 Herschel (Name), ein Vor- und Familienname
 Herschel (Südafrika), Dorf in der Provinz Ostkap, Südafrika
 Herschel (Einheit), Maßeinheit der Leuchtdichte in der Radiometrie
 Herschel Heights, Gruppe von Nunatakkern auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Herschel Island, Insel in der kanadischen Arktis
 Mount Herschel (3335 m), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Herschel (Limpurger Berge) (522,1 m), Sporn der Limpurger Berge westlich von Winzenweiler, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Herschel, Hochebenengewann bei Jungholzhausen, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Herschel steht in der Astronomie für:
 Herschels Teleskope, ein Typ von Spiegelteleskopen von Wilhelm Herschel
 Herschels Teleskop (Sternbild), ein historisches Sternbild des Nordhimmels
 Herschel-Weltraumteleskop der ESA
 Herschel (Mimaskrater), größter Einschlagkrater auf dem Saturnmond Mimas
 Herschel (Mondkrater), Krater auf dem Erdmond 
 (2000) Herschel, ein Asteroid des Hauptgürtels
 C. Herschel, Einschlagkrater auf dem Erdmond
 J. Herschel, Wallebene auf dem Erdmond 
 Herschelkeil (Herschelprisma), optisches Gerät zur astronomischen Beobachtung der Sonne
 zeitweise benutzte Bezeichnung für den Planeten Uranus, siehe Uranus (Planet) #Benennung

Siehe auch:
 Herschelstraße 1 (Hannover)
 Herschelstraße 31 (Hannover)